Labordeta ist der Familienname folgender Personen:

 Miguel Labordeta (1921–1969), surrealistischer spanischer Dichter
 Manuel Labordeta (1923–1983), spanischer Schauspieler und Cinematograph
 José Antonio Labordeta (1935–2010), spanischer Singer-Songwriter, Schriftsteller und Politiker, Bruder von Miguel 
 Juan Manuel Labordeta, spanischer Schauspieler
 Ana Labordeta (* 1965), spanische Schauspielerin, Tochter von José Antonio
 Ángela Labordeta (* 1967), spanische Schriftstellerin und Journalistin, Schwester von Ana